Geburt Jesu oder Geburt Christi steht für:

 die Geburt Jesu Christi, siehe Weihnachtsgeschichte
 Geburt Jesu (Notre-Dame-en-Vaux), Bleiglasfenster in Châlons-en-Champagne, Frankreich
 Über die Geburt Jesu, Sonett von Andreas Gryphius (1643)
 Historia der Geburt Christi (Schütz), Historia von Heinrich Schütz (1660)